

Onomastica
Prisco – nome proprio di persona italiano maschile

Persone

Storia
Prisco – filosofo neoplatonico del IV secolo
Prisco – gladiatore romano
Prisco – generale bizantino
Prisco di Capua – vescovo e santo romano
Prisco di Nocera – vescovo e santo romano
Prisco di Panion – storico romano di lingua greca
Prisco Attalo – usurpatore romano
Prisco Valeriano – prefetto del pretorio prima del 456

Era moderna
Antonio Prisco – attore italiano
Corrado Prisco – regista, produttore cinematografico e sceneggiatore italiano
Giuseppe Prisco – avvocato e dirigente sportivo italiano
Michele Prisco – scrittore e giornalista italiano

Sigle
Progetto italiano di inanellamento scientifico a sforzo costante – monitoraggio dei parametri demografici degli uccelli

Pagine correlate
Priscus
San Prisco